Кэролин Лоуренс (; род. 13 февраля 1967, Балтимор) — американская актриса озвучивания. Наиболее известна озвучиванием Сэнди Чикс из американского мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны».

Биография 
Кэролин Лоуренс родилась 13 февраля 1967 года в Балтиморе. Бросила среднюю школу и пошла на уроки танцев в Чикаго. С тех пор она работала над озвучкой Сэнди Чикс в мультсериале «Губка Боб Квадратные Штаны». Также она озвучивала Синди Вортекс в полнометражном анимационном фильме «Джимми Нейтрон: Мальчик-гений» и в мультсериале «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения» а также главного героя в мультсериале «».

Лоуренс является голосом Эшли Грэхэм, дочери президента США, в видеоигре Resident Evil 4. Она играла Кристи Эллисон в видеоподкасте «».

Фильмография

Примечания

Ссылки